Guayabilla puede referirse a:

 el nombre común de la planta Samyda; o
 el nombre común de la planta Eugenia victoriana
 el nombre común de la planta Rhigospira quadrangularis'''''.